Нина Виноградова:
 Виноградова, Нина Георгиевна (1928—1997) — советский и российский океанолог, специалист по глубоководной фауне океана.
 Виноградова, Нина Ивановна (род. 1958) — украинская поэтесса, пишущая на русском языке.
 Виноградова, Нина Игнатьевна (род. 1933) — советская легкоатлетка.
 Виноградова, Нина Николаевна (род. 1944) — советский и российский художник-мультипликатор.